Kortlang ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Kortlang (* 1948), deutscher Politiker (FDP), MdL Niedersachsen
 Ivo Kortlang (* 1994), deutscher Schauspieler